О́йо может означать:

Топоним 
 Ойо-де-Мансанарес — город и муниципалитет в Испании.
 Ойо — округ в департаменте Кювет, Республика Конго.
 Ойо — округ (регион) входящий в состав Северной провинции Гвинея-Бисау.

Нигерия 
 Ойо — город в Нигерии.
 Ойо — штат, расположен на юго-западе Нигерии.
 Ойо — город-государство народа йоруба, существовавший в колониальную эру на юго-западе современной Нигерии в XV—XIX вв.

Фамилия 
 Ойо, Фунсо (род. 1991) — бельгийский футболист.